Scheidung auf französisch ist die Bezeichnung für:
 Scheidung auf französisch (1980), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Spier
 Scheidung auf französisch (1987), französischer Film von Michel Lang
 Scheidung auf französisch (Miniserie), französischer Fernsehzweiteiler